К-1 (Мировой Гран-при 1994) - второй турнир по кикбоксингу К-1, прошедший в субботу, 30 апреля 1994 года в Токио, Япония. Турнир проходил в тяжёлом весе (впрочем, как и в первый раз ограничений по весу не было, хотя для полутяжей (до 79 кг) был учреждён с 1993 года отдельный турнир К-2).

Участники турнира

 Петер Артс подошёл к турниру с рекордом 32-4-1, проведя со времени прошлогоднего гран-при три победных боя (во всех одержал верх нокаутами) - в том числе, дважды защитил свой титул чемпиона мира по тайскому боксу по версии WMTA в тяжёлом весе.
 Роб Ван Эсдонк был одноклубником Эрнесто Хоста. Несколькими месяцами ранее Ван Эсдонк безуспешно пытался отобрать чемпионский титул WMTA у Петера Артса.
 Энди Хуг был известным бойцом каратэ-кёкусинкай, незаслуженно засуженным по мнению многих в финале чемпионата мира 1987 года. В 1992 году Хуг выиграл Кубок мира по каратэ-сейдокайкан, а на Кубке мира 1993 года стал финалистом (проиграл Сатаке). В кикбоксинге Энди имел небольшой опыт, но успел сотворить сенсацию, побив за полтора месяца до гран-при прошлогоднего чемпиона Бранко Цикатича.
 Патрик Смит был американским единоборцем, выступавшим в кикбоксинге, каратэ и боям по смешанным правилам. В 1993 году Смит выиграл чемпионат мира по каратэ-энсин (ответвление кёкусинкай), а за полтора месяца до гран-при дошёл до финала второго чемпионата UFC, проиграв лишь знаменитому Ройсу Грейси.
 Бранко Цикатич, чемпион 1993 года, почти год не выходил в ринг и в марте 1994 года сенсационно проиграл Энди Хугу. К тому же, Цикатичу было уже 39 лет.
 Андре Маннарт выступал в категориях до 79 кг и до 86 кг и в марте 1994 года завоевал титул чемпиона мира по кикбоксингу в полутяжёлом весе по версии WKA, побив одного из "любимцев" организаторов К-1 Тосиюки Атокаву.
 Масааки Сатаке существенно вырос по сравнению с прошлым гран-при. В кикбоксинге он завоевал чемпионские титулы по версиям UKF, KICK, ISKA и одержал значимую победу над считавшимся лучшим кикбоксером (имевшим, в том числе, победу над Цикатичем) Стэном Лонгинидисом. В каратэ-сейдокайкан Сатаке выиграл Кубок мира, побив в финале прошлогоднего чемпиона Хуга. Единственной неудачей стало поражение в марте 1994 года Эрнесто Хосту.
 Майкл Томпсон был известным бойцом каратэ-кёкусинкай, занимал четвёртое место на чемпионате мира 1987 года и удостаивался приза за лучшую технику на чемпионате 1991 года. К 1994 году Томпсон выступал в каратэ-сейдокайкан, но успеха там не имел.

Турнирная сетка 
Жирным выделены победители боя.

Кикбоксинг
Соревнования по кикбоксингу
Международные спортивные соревнования в Токио
1994 год в спорте